Ури — многозначный термин.

Фамилия 
 Ури, Антонио Джеймс (1800—1883) — британский скрипач.
 Ури, Брендон (род. 1987) — американский певец, солист группы Panic! At The Disco.
 Ури, Дэвид Челмерс (1886—1963) — шотландский инженер, конструктор паровозов.
 Ури, Жерар (1919—2006) — французский кинорежиссёр.
 Ури, Лессер (1861—1931) — немецкий художник.
 Ури, Майкл (род. 1980) — американский актёр, режиссёр и продюсер.
 Ури, Роберт (1854—1937) — шотландский инженер, конструктор паровозов.
 Ури, Сами (род. 1985) — французский футболист марокканского происхождения.
 Ури, Эльза (1877—1943) — немецкая писательница.
 Ури, Яаков (урожденный Заславский; 1888—1970) — израильский политик, депутат кнессета 2-го созыва.

Топонимы 
 Ури () — коммуна во Франции, находится в регионе Пикардия.
 Ури () — немецкоязычный кантон на юге центральной части Швейцарии
 Ури (остров)
 Ури — село в Лакском районе Дагестана
 Ури — деревня в Чаде.
 Ури — города на севере Ирака в провинции Дохук.

Имя 
У́ри () — еврейское имя.
 Авнери, Ури (1923—2018) — израильский политик и журналист.
 Луполянский, Ури (род. 1951) — израильский общественно-политический деятель, в период 2003—2008 был мэром Иерусалима.
 Сегал, Уриэль (род. 1944) — израильский скрипач и дирижёр.
 У́ри Амо́с Ше́рки (род. 1959) — израильский раввин.
 Ури Ариэль (род. 1952) — израильский политик.
 У́ри Цви Гри́нберг (1896—1981) — еврейский поэт и публицист, писал на иврите и идише.
 Ури Геллер (род. 1946) — иллюзионист, менталист, мистификатор.

Другое 
 Ури Банк — (англ. Woori Bank), (кор. 우리은행 Ури Ынхэнъ) — банк со штаб-квартирой в Сеуле, Республика Корея.
 «Ури» — песня израильской певицы Ноа (Ахиноам Нини).

См. также 
 УРИ — устройства регистрации информации (принтеры и плоттеры)
 URI
 Ки-Ури — область, которая стала называться Аккадом (см. Саргон Древний)
 Уури
 Юри
 Урри
 Урри — персонаж фантастических повестей Евгения Велтистова «Электроник — мальчик из чемодана» и «Рэсси — неуловимый друг», по мотивам которого был снят популярный советский детский телефильм «Приключения Электроника»
 Урри, Джон